И́ржи Ла́бус () — чешский актер и сценарист. В России известен своей ролью злого волшебника Румбурака по сериалам  «Арабелла» и «Арабелла возвращается, или Румбурак — король Страны Сказок».

Фильмография

Ссылки 

Сценаристы Чехии
Актёры озвучивания Чехии
Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)